Liste des 100 familles les plus riches de Turquie en 2020, classées par ordre décroissant de richesse :
 Koç, Koç Holding
 Şevket Sabancı, Esas Holding
 Erol Sabancı, Sabancı Holding
 Türkan Sabancı, Sabancı Holding
 Tara, Enka Holding
 Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding
 Hüsnü Özyeğin, Fiba Holding
 Murat Ülker, Yıldız Holding
 Özokur, Üs Holding
 Şahenk, Doğuş Holding
 Zorlu, Zorlu Holding
 Doğan, Doğan Holding
 Yazıcı,  Anadolu Grubu
 Özilhan, Anadolu Grubu
 Kibar, Kibar Holding
 Konukoğlu, Sanko Holding
 Mehmet Başaran, Habaş Grubu
 Ömer Sabancı, Densa Denizcilik
 Çolakoğlu, Çolakoğlu Holding
 Topbaş, BİM
 Asım Kocabıyık, Borusan Holding
 Sevda Sabancı- Serra Sabancı, Sabancı Holding
 Yıldırım, Yıldırım Holding
 Gülçelik, Enka Holding
 Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding
 Demir Sabancı, Sedes Grubu
 Turgay Ciner, Ciner Grubu
 Küçük, LC Waikiki Grubu
 Erman Ilıcak, Rönesans Grubu
 Eren, Eren Grubu
 Lucien Arkas, Arkas Holding
 Demet Sabancı Çetindoğan, Demsa Grubu
 Çarmıklı, Nurol Holding
 Hamdi Akın, Akfen Grubu
 Tosyalı, Tosyalı Holding
 Torun, Torunlar
 Mehmet Ali Aydınlar, Acıbadem Holding
 İdris Yamantürk, Güriş Holding
 Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç
 Esirtgen, Abdi İbrahim İlaç
 Mehmet Cengiz, Cengiz İnşaat
 Cemal Kalyoncu, Kalyon İnşaat
 İnan Kıraç, Kıraça Holding
 Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding
 Altınbaş, Altınbaş Holding
 Zafer Yıldırım, Orjin Grubu
 Zafer Kurşun, Orjin Grubu
 Ahmet Çalık, Çalık Grubu
 Nihat Özdemir, Limak Holding
 Sezai Bacaksız, Limak Holding
 İshak Alaton, Alarko Holding
 Garih Ailesi, Alarko Holding
 Yıldırım Demirören, Demirören Holding
 Kurdoğlu, Ata Holding
 Feyyaz Berker, Tekfen Holding
 Ali Nihat Gökyiğit, Tekfen Holding
 Akçağlılar, Tekfen Holding
 Kazancı, Aksa Enerji
 Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding
 Lodrik, Enboy Tekstil
 Zeynep Bodur Okyay, Kale
 Orhan, Orhan Holding
 Bayram Aslan, İçdaş
 Kanatlı, Eti Grubu
 Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding
 Ömer Dinçkök, Akkök Holding
 Nilüfer Dinçkök Çiftçi, Akkök Holding
 Yalçın Sabancı, Yasa Holding
 Öztürk, Opet
 Nuri Özaltın, Özaltın Grubu
 Umut Üstünberk, Üstünberk Holding
 İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Grubu
 Boyner, Boyner Holding
 Yaşar, Yaşar Holding
 Pak, Pakmaya
 Yahya Kiğılı, Hayat Holding
 Şefik Dizdar, Taha Holding
 Erdal Aksoy, Turcas Grubu
 Gürsel, Kiska Holding
 Gülay, Gülaylar Grubu
 Hüseyin Aslan, YDA Grubu
 Avni Çelik, Sinpaş Holding
 İbrahim Çeçen, IC Holding
 Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu
 Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Grubu
 Fettah Tamince, Rixos
 Hanefi Öksüz, Kipaş Grubu
 Aydın Ailesi, Turgut Aydın Holding
 Karamancı, Orta Anadolu Tekstil
 M. Nazif Günal, MNG Holding
 Çiftçi Çiftçiler Holding
 Fehmi Yıldız, Yıldızlar Holding
 Sidar Şahin, Peak Games
 Yazıcı, Diler Holding
 Koloğlu, Kolin İnşaat
 Altınkılıç, Altınmarka Grubu
 Erikoğlu, Erbakır
 Abalıoğlu, Erbakır
 Nafi Güral, NG Grubu
 Ahmet Şimşek, Şimşek Holding

La source 

Économie en Turquie